Пружинино — село в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области. Входит в состав Митинского сельского округа Митинского сельского поселения.

География 
Расположено в 8 км на юго-запад от центра поселения села Митино и в 19 км на восток от райцентра города Гаврилов-Ям.

История 
Пятиглавый каменный храм во имя Введения во храм Пресвятой Богородицы с отдельно стоящей ярусной колокольней построен в 1804 году средствами прихожан на месте двух деревянных храмов, известных с XVII века. В храме было четыре престола: во имя Введения во храм Пресвятой Богородицы; во имя Владимирской иконы Божией Матери; во имя Преображения Господня; во имя Святой Живоначальной Троицы.

В конце XIX — начале XX века село входило в состав Никитской волости Нерехтского уезда Костромской губернии, с 1918 года — Иваново-Вознесенской губернии.

С 1929 года село входило в состав Никитского сельсовета Гаврилов-Ямского района, в 1944 — 1959 годах в составе Бурмакинского района, с 1954 года — в составе Митинского сельсовета, с 2005 года — в составе Митинского сельского поселения.

Население

Инфраструктура 
В деревне есть Пружининская средняя школа (открыта в 1986 году), детский сад, скотные дворы, медицинский пункт, магазин.

Достопримечательности 
В селе расположена действующая Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы (1804).

Примечания 

Населённые пункты Гаврилов-Ямского района